Osman je lahko:

 Osman, muslimansko moško ime
 Osman, zgodovinski ep
 Osman I., turški sultan